Такмичње у скоку мотком у мушкој конкуренцији на Европском првенству у атлетици 2012. у Хелсинкију одржано је 28. и 30. јуна на Олимпијском стадиону у Хелсинкију.

Земље учеснице 
Учествовало је 29 такмичарки из 21. земље.

  Белорусија (1)
  Грчка (3)
  Данска (1)
  Естонија (1)
  Израел (1)
  Резублика Ирска (1)
  Луксембург (1)
|valign="top"|
  Немачка (3)
  Норвешка (1)
  Пољска (1)
  Португалија (1)
  Русија (2)
  Словенија (1)
 } Уједињено Краљевство (1)
|valign="top"|
  Украјина (1)
  Финска (1)
  Француска (1)
  Чешка (2)
  Швајцарска (1)
  Шведска (2)
  Шпанија (2)
|}

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2012. години 
Десет најбољих европских бацачица копља 2012. године до почетка првенства (27. јуна 2012), имали су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ)

Освакјачи медаља

Сатница

Резултати

Квалификације 
У квалификацијама атлетичарке су биле подељене у две групе: А са 14 и Б са 15 такмичарки. Квалификациона норма је износила 4,45 метара. Норму је испунила само једна (КВ), а сталих 11 у финале су се пласирале према постигнутом резултату (кв)

Финале

Референце 

Европско првенство у атлетици на отвореном 2012.
Скок мотком на Европском првенству у атлетици на отвореном